Promotor (genetika)
Promocija